Еле́на Бори́совна Бурлако́ва () — советский и российский биолог, известна своими исследованиями процессов перекисного окисления липидов, принципов действия антиоксидантов, эффектов сверхмалых доз различных агентов. Доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР по науке и технике (1983), лауреат  премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002).

Биография 
Родилась 12 октября 1934 года в Москве в семье служащих.

В 1951 году окончила школу с золотой медалью и поступила на химический факультет Московского государственного университета. В 1956 году она завершила высшее образование, получив красный диплом МГУ со специальностью «химик», и поступила в аспирантуру химического факультета МГУ. Итогом обучения в аспирантуре стала защита в 1962 году кандидатской диссертации по теме «Кинетика и химизм окислительных процессов в липидах под действием излучения и механизм действия некоторых защитных веществ». С 1960 года являлась сотрудником Института химической физики (ИХФ) АН СССР, в котором проработала вплоть до 1996 года, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заведующей Отделом химических и биологических процессов (1984—1996). В 1970 году защитила докторскую диссертацию по теме «Исследование физико-химических свойств липидов при некоторых патологических состояниях». В 1977 году стала профессором со специализацией «биофизика». С 1996 года являлась первым заместителем директора Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ).

Скончалась на 82-м году жизни 25 сентября 2016 года. Похоронена на кладбище поселка Малаховка Люберецкого района Московской области.

Научная деятельность 
Е. Б. Бурлакова многие годы занималась изучением клеточных мембран, их структуры, липидного состава, их роли в различных процессах в организме. Ею и руководимым ею коллективом была открыта физико-химическая система регуляции перекисного окисления в биологических мембранах, изучены особенности функционирования этой системы в норме и при целом ряде патологических состояний. Установила роль антиоксидантов в поддержании перекисного окисления липидов на стационарном уровне.

С 80-х годов XX века в область её интересов входило изучение биологических эффектов сверхмалых доз химических и физических воздействий. В частности, после аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, по инициативе и под ее научным руководством были начаты фундаментальные исследования действия ионизирующей радиации в малых дозах на человека и природные объекты. Е. Б. Бурлакова со своими сотрудниками смогла сформулировать основные закономерности формирования эффектов сверхмалых доз, а также установить общность таких эффектов для химических и физических агентов.

Автор более 600 научных трудов, в том числе монографий, изданных в СССР, в России, в странах СНГ, в США и Западной Европе на русском и английском языках.

Научно-образовательная деятельность 
Читала курс лекций «Биофизические механизмы регуляторных реакций клетки» на биологическом факультете МГУ. В Московском физико-техническом институте она читала курс «Основы химической и радиационной безопасности». Неоднократно читала лекции на летних школах для молодых радиобиологов.

Под ее научным руководством защищены около 50 кандидатских диссертаций, она была научным консультантом 12 докторских диссертаций.

Общественная деятельность 
В 1973—1976 годах избиралась депутатом районного Совета двух созывов. Была членом комиссии по экологии при Верховном Совете СССР. В 1987 году возглавила Научный совет РАН по радиобиологии. С 1992 по 2012 год была главным редактором журнала «Радиационная биология. Радиоэкология». Входила в состав Российской научной комиссии по радиационной защите (РНКРЗ), являлась членом Общественного совета при Госкорпорации «Росатом» и Высшего экологического совета при Государственной Думе РФ.

Семья 

Была замужем за Феликсом Сергеевичем Духовичем, у неё было два сына — Владимир и Алексей.

Награды и звания 
 Медаль «За доблестный труд» («В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»).
 1983 — Государственная премия СССР по науке и технике за цикл работ «Физико-химические механизмы свободнорадикального перекисного окисления липидов в биологических мембранах».
 Орден «Знак Почета».
 1999 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 2000 — Медаль им. Н. В. Тимофеева-Ресовского.
 2002 — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ «Создание и внедрение в медицинскую практику антиоксидантных препаратов для лечения и профилактики цереброваскулярных заболеваний».
 2007 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
 2007 — Медаль «Памяти академика Н. М. Эмануэля» за достижения в области химической и биохимической физики.
 2008 — Медаль княгини Е. Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению».

Примечания 

Радиобиологи СССР
Радиобиологи России
Женщины-учёные
Сотрудники Института химической физики РАН
Преподаватели Московского физико-технического института
Похороненные на Малаховском кладбище